Rádio Capital (Brasília)
 Rádio Capital (Rio de Janeiro)
 Rádio Capital (São Luís)
 Rádio Capital (São Paulo) 

Capital